Автовокза́л Ту́рку (, ) — автобусный терминал в Турку. Расположен в 700 метрах от железнодорожного вокзала.

История 
Здание автовокзала было построено в 1938 году в стиле финского функционализма. Проект был разработан архитектором  .

В 2008 году в непосредственной близости от автовокзала были построены заправочная станция с автомойкой и здание гостиницы. Круглосуточно действуют рестораны фастфуда — Hesburger и McDonald’s.

В 2014 году здание автовокзала было выставлено на продажу.

Примечания 

Транспорт Турку
Автостанции и автовокзалы Финляндии